Procurador puede referirse a:

Historia 
 Procurador romano, una de las magistraturas romanas.

En España 
 Procurador (Edad Media) o personero, representante que enviaba una ciudad a las Cortes de la Corona de Castilla.
 Procurador de los tribunales, profesional del derecho que representa a sus clientes ante los tribunales (en algunos países, el mandatario judicial que no es abogado).
 Procurador en Cortes, denominación propia del parlamentarismo español, que tuvieron los diputados o representantes de las ciudades que acudían a las Cortes (Antiguo Régimen), los miembros del “Estamento de Procuradores” o cámara baja en el Estatuto Real de 1834, los miembros de las Cortes Españolas durante el franquismo, y en la actualidad los miembros de las Cortes de Castilla y León y las Juntas Generales de Álava.
 Procurador del Común, cargo equivalente al de Defensor del Pueblo en la comunidad autónoma de Castilla y León (España).

En América 
 Procurador general, alto cargo relacionado con la Justicia, de distintas competencias en varios países americanos.

 Procurador general de la Nación (Argentina).
 Procurador general de Colombia.
 Procurador general de los Estados Unidos (Solicitor General of the United States).

Organismos públicos 

 Procuraduría General de la Nación (Colombia). 
 Procuraduría General de la República (El Salvador).
 Procuraduría General de la Nación (Guatemala).
 Procuraduría General de la República de Honduras.
 Procuraduría General de la República (México).
 Procuraduría General de la Nación (Panamá).
 Procuraduría General del Estado (Perú).
 Procuraduría General de la República (Venezuela).

Iglesia católica 
 Procurador (derecho canónico), representante que actúa en nombre de un patriarca, obispo o instituto religioso.

Enlaces externos